Pristiloma johnsoni är en snäckart som först beskrevs av Dall 1895.  Pristiloma johnsoni ingår i släktet Pristiloma och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
johnsoni